Würm o Wurm

 Würm, fiume della Baviera (Germania)
 Glaciazione Würm, l'ultima glaciazione, che prende il nome dal fiume
 Würm, brano del gruppo musicale britannico degli Yes, dall'album The Yes Album
1785 Wurm, asteroide della fascia principale
 Interglaciazione Riss-Würm
 Wurm, creature presenti nel gioco di carte Magic: l'Adunanza

Pagine correlate 
 Wurm

en:Wurm